

Codici 
 OGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abengourou (Costa d'Avorio)

Geografia 
 Ogo – monti della Somalia